Cerca de ti puede referirse a:

Música 
 Cerca de ti (1982), álbum de Lucía Méndez;
 Cerca de ti (1998), álbum de Lucero;
 Cerca de ti (2006), álbum de Raphael;
 Cerca de ti (2004), canción de Thalía;

Televisión 
 Cerca de ti (2002-2004), programa de televisión (testimonios) emitido en TVE, España.
 Cerca de ti (2011-), programa de televisión (talk show) que emite Castilla-La Mancha Televisión, España.